Sezon 2013/2014 Pucharu Świata w kombinacji norweskiej rozpoczął się 30 listopada 2013 w fińskiej Ruce, zaś ostatnie zawody z tego cyklu zaplanowano na 16 marca 2013 w szwedzkim Falun. Kraje, w których odbyły się konkursy PŚ to Norwegia, Finlandia, Austria, Niemcy, Francja oraz Rosja.

Obrońcą Pucharu Świata był Niemiec Eric Frenzel, który triumfował także w tym sezonie.

W styczniu 2014 roku w Seefeld po raz pierwszy rozegrano zawody Nordic Combined Triple.

Najważniejszymi zawodami w sezonie były rozgrywane w lutym Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2014 w Soczi.

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja Pucharu Narodów

Starty Polaków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Sezon 2013/2014 w kombinacji norweskiej
Puchar Świata w kombinacji norweskiej